Stazione di Pescara Centrale – attivata nel 1988
Stazione di Pescara Centrale – gestita dalle Ferrovie dello Stato, in funzione tra il 1863 e il 1988
Stazione di Pescara Centrale – gestita da Ferrovie Elettriche Abruzzesi, in funzione tra il 1934 e il 1963